Roncesvalles (Navarra), dorp en gemeente in de Spaanse gemeente Navarra.
 De Slag bij Roncesvalles die hier in 778 plaatsvond
 Roncesvalles (Tolima), gemeente in het Colombiaanse departement Tolima.